Първа македонска футболна лига 2009/10 е осемнадесети шампионат по футбол на Република Македония. Провежда се от 1 август 2009 г. до 19 май 2010 г. Групата е съставена от 12 отбора. Шампион е тимът на Ренова.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика
1) На Вардар са отнети 3 точки заради неявяване в 18-и кръг срещу Металург.
2) На Хоризонт Турново са отнети 3 точки заради неявяване в 14-и кръг срещу Металург.
3, 5) Македония Гьорче Петров и Слога Югомагнат са извадени от групата след две неявявания за мач. Резултатите им до 10-и кръг се запазват.
4) Победа е изхвърлен от групата на 3 май 2010 г. след решение на ФИФА. Всичките му резултати са анулирани.

Бараж за оставане

Голмайстор

Бележки 
 Република Македония – Списък с класирания (RSSSF)
 Футболна Федерация на Македония

Първенство на Северна Македония по сезони